NGC 858 est une lointaine et très vaste galaxie spirale barrée située dans la constellation de la Baleine. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 858 a été découverte par l'astronome américain Francis Leavenworth en 1886.

La classe de luminosité de NGC 858 est III et elle présente une large raie HI.

Avec une brillance de surface égale à , on peut qualifier NGC 858 de galaxie à faible brillance de surface (LSB en anglais pour ). Les galaxies LSB sont des galaxies diffuses (D) avec une brillance de surface inférieure de moins d'une magnitude à celle du ciel nocturne ambiant.

La petite galaxie à l'est de NGC 858 est 2MASXJ02123376-2228092 ou encore NGC 858-2. On ne connait pas la distance qui nous sépare de cette galaxie. Même si on se réfère à cette galaxie comme étant NGC 858-2, laissant croire à une paire de galaxies en interaction gravitationnelle, rien n'est certain à ce sujet.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 858 sur spider.seds.org
 NGC 858 sur la base de données LEDA
 NGC 858 sur WikiSky
 NGC 858 sur le site du professeur C. Seligman

0858
Constellation de la Baleine
Galaxie spirale
Galaxie spirale barrée
Galaxie à faible brillance de surface
Objet céleste découvert en 1886
Objet céleste découvert par Francis Leavenworth